Остров Александра (Архангельская область) — остров архипелага Новая Земля
 Остров Александра (Красноярский край) — остров архипелага Норденшельда
 Остров Александра (Полинезия) — остров в Тихом океане.